Aralar (IPA : [a'ɾalar]), provenant probablement de (h)aran « vallée » et larre « pâturage » en basque peut signifier:

 Le massif d'Aralar est situé dans les montagnes basques qui séparent en général la province du Guipuscoa et de la Navarre.
 Aralar est un parti politique socialiste et indépendantiste basque, présent en Navarre et dans la Communauté autonome basque.
 Les éditions Aralar font partie des éditions Auñamendi.
 Aralar Irratia est une radio de langue basque à Lekunberri.

Toponymie basque